A 2015–2016-os magyar férfi kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 65. kiírása.

A bajnokság címvédője az MVM Veszprém KC csapata volt, amely az ezt megelőző nyolc bajnokságot megnyerte, és ebben a szezonban is ez a csapat nyerte meg a bajnokságot. Kiesőhelyen a PLER KC végzett.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok 

A bajnokság címvédője kiemelve.

Alapszakasz 
A bajnoki címvédő, MVM Veszprém KC az alapszakaszt kihagyta, mivel a SEHA-ligában vett részt. A magyar bajnoksághoz a rájátszásban csatlakozott. A többi 13 csapat az alapszakaszban oda-vissza vágós körmérkőzést játszott, és a végén az első öt helyezett csatlakozott a Veszprémhez a rájátszásban.

Tabella

Eredmények

Rájátszás 
Az alapszakasz első öt helyezettje és a MVM Veszprém KC jutott a rájátszás felsőházába, ahol a csapatok újra körmérkőzést játszottak egymással.

Alsóház

Tabella

Eredmények

Felsőház

Tabella

Eredmények

Góllövőlista 

Utolsó frissítés: 2016. március 13.

Jegyzetek

Források 
 MKSZ adatbank

F2015
2015 a kézilabdában
2016 a kézilabdában